Шербе́т (; ; ; ) — популярний на Близькому Сході та у Південній Азії солодкий прохолодний напій, який готують з фруктів або квіткових пелюсток, спецій. Шербет може подаватися у вигляді концентрату, який їдять ложкою або розбавляють водою для створення напою.

Популярні шербети виготовляються з одного або декількох таких компонентів: троянда, сандал, гібіскус, лимон, апельсин, ананас, баель (), фалса ().
Більшість шербетів дуже поширені в пакистанських, іранських, афганських та індійських родинах.
 
У Центральній Азії шербет — це густа або тверда солодка маса, виготовлена з фруктів чи кави, шоколаду й цукру (часто з горіхами).

Історія 
Перська книга XII століття «Zakhireye Khwarazmshahi», автором якої був один з найвідоміших перських лікарів з іранської та ісламської традиційної медицини Ісмаїл Горгані, описує різні типи шербетів в Ірані.

Шербети були популярними на території індійського субконтиненту під час правління Моголів, один з яких часто спрямовував вантажі льоду з Гімалаїв, щоб зробити прохолодний освіжаючий напій.

У садах палацу правителів Османської імперії спеції та фрукти, які планувалося використовувати в шербетах, вирощувалися під контролем фармацевтів і лікарів з палацу.

Примітки

Посилання 
 Історична довідка, рецепти шербетів на сайті indiacurry.com 
 Рецепти шербетів на сайті persianmirror.com 
 Рецепти шербетів з різними компонентами, з різних країн 
 Східні солодощі — рецепти шербетів  
 Рецепт твердого шербету 

Холодні напої
Солодощі
Непальська кухня
Пакистанська кухня